Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vasilīs Mazarakīs e Felipe Parada che hanno battuto in finale Philipp Marx e Torsten Popp 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Goran Dragicevic /  Santiago González (primo turno)
 Hugo Armando /  André Ghem (quarti di finale)

 Jean-Claude Scherrer /  Lars Übel (primo turno)
 Jan Mertl /  Jiří Vaněk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2006